

Sigle 
 Enz, Krummenacher, Vittoz – sviluppatori del Modello Mosfet EKV

Musica 
 EKV – abbreviazione di Ekatarina Velika, gruppo musicale rock jugoslavo